Гейфман:
 Гейфман, Алла Григорьевна — жертва похищения.
 Гейфман, Анна Аркадьевна — американский историк.